Ел Камионеро, Рестауранте има више значења:

 Ел Камионеро, Рестауранте (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Камионеро, Рестауранте (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику